Брукс (округ, Джорджія)
Брукс (округ, Техас)